Comté de Wolfe peut désigner :
 Comté de Wolfe, ancien comté municipal du Québec (Canada) ;
 Comté de Wolfe, comté américain, situé dans le Kentucky.